Balada - em inglês, ballad
Ou ainda:
Ballads (álbum de John Coltrane)
Ballade (software)

Ou ainda:
Power ballad
A Ballads
Ladies Code (Criadoras do Ballad)
The Ballads
Honda Ballade

Desambiguação